Александр Подымов:* Подымов, Александр Александрович (1869—1915) — Георгиевский кавалер; полковник.
 Подымов, Александр Валерьевич (род. 1988) — российский футболист.
 Подымов, Александр Дормидонтович (1824—1909) — русский военный инженер, инженер-генерал.